Ocamonte kan syfta på:

Colombia 

 Ocamonte (kommun), Santander, 
 Ocamonte (ort), Santander,